Джеймс Миллер (), также известный как Джок Миллер () — шотландский футболист, нападающий.

Биография 
Уроженец Гринока, Шотландия, Миллер начал карьеру в клубе «». Затем перешёл в другой шотландский клуб «». В июне 1917 года стал игроком клуба «Сент-Миррен», но уже по ходу сезона 1918/19 перешёл в «Гамильтон Академикал». В 1919 году вернулся в «Сент-Миррен». Год спустя перешёл в другой шотландский клуб «Мортон», сыграв за него 10 матчей и забив 3 мяча в сезоне 1919/20.

В 1921 году перешёл в английский клуб «Гримсби Таун», выступавший в Третьем северном дивизионе. В составе «моряков» провёл три сезона, сыграв 98 матчей и забив 36 мячей.

В марте 1924 года перешёл в другой английский клуб «Манчестер Юнайтед», который выступал во Втором дивизионе. «Юнайтед» заплатил за его переход 500 фунтов. Дебютировал за клуб 15 марта в матче против «Халл Сити» на стадионе «Олд Траффорд». 22 марта в ответном выездном матче против «Халл Сити» забил свой первый и единственный мяч за клуб. Всего в сезоне 1923/24 провёл за команду 4 матча и забил 1 мяч. Уже в июне 1924 года покинул «Юнайтед», перейдя в «Йорк Сити».

В составе «Йорк Сити» в рамках Мидлендской лиги забил 18 мячей в 38 матчах. В 1925 году перешёл в клуб «Бостон Таун», где провёл два сезона. В дальнейшем также играл за клуб «Шайрбрук».

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте MUFCInfo.com 

Футболисты Шотландии
Игроки ФК «Блантайр Виктория»
Игроки ФК «Сент-Миррен»
Игроки ФК «Гамильтон Академикал»
Игроки ФК «Гринок Мортон»
Игроки ФК «Гримсби Таун»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Йорк Сити»